Хесус Альберто Дуэньяс Мансо (; 16 марта 1989, Самора-де-Идальго, Мексика) — мексиканский футболист, опорный полузащитник клуба УАНЛ Тигрес и сборной Мексики.

Клубная карьера 

Дуэньяс — воспитанник клуба УАНЛ Тигрес. 18 сентября 2011 года в матче против «Атланте» он дебютировал в мексиканской Примере. 6 ноября в поединке против «Пуэблы» Хесус забил свой первый гол за «тигров». В том же году он стал чемпионом Апертуры в составе УНАЛ. В 2014 году Дуэньяс помог команде выиграть трофей Чемпион чемпионов Мексики. 19 февраля 2015 года в матче Кубка Либертадорес против перуанского «Хуан Аурич» Хесус забил гол. В том же году он стал чемпионом Мексики и помог клубу выйти в финал Кубка Либертадорес.

26 декабря 2016 года во втором финальном матче против столичной «Америки» на последней минуте дополнительного времени Дуэньяс забил гол, который перевел поединок к серии пенальти, где «тигры» взяли верх. Через год Хесус вновь стал чемпионом Мексики.

Международная карьера 
В 2009 году в составе молодёжной сборной Мексики Хесус принял участие в молодёжного кубка Северной Америки в Тринидаде и Тобаго.

В апреле 2015 года в товарищеском матче против сборной Парагвая Хесус дебютировал за сборную Мексики. В том же году Дуэньяс стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против сборной Ямайки. 11 февраля 2016 года в матче против сборной Сенегала Хесус забил свой первый гол за национальную команду.

В 2016 году Дуэньяс принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Уругвая, Ямайки и Чили.

В 2017 году Дуэньяс стал бронзовым призёром Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против Сальвадора, Гондураса и дважды Ямайки.

Голы за сборную Мексики

Достижения 
Командные
 УАНЛ Тигрес
 Чемпион Мексики (4): Апертура 2011, Апертура 2015, Апертура 2016, Апертура 2017
 Обладатель трофея Чемпион чемпионов Мексики (3): 2016, 2017, 2018
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2015

Международные
 Мексика
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2015
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2017

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на TransferMarkt
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»